«Возвращение в школу ужасов» () — кинофильм.

Сюжет 
Серийный убийца терроризировал школу Криппен, и после смерти нескольких учеников и учителей школа была закрыта, а убийца остался безнаказанным. Пять лет спустя в ней появляется съёмочная группа кинокомпании Cosmic Pictures, решившая снять фильм об убийствах на месте событий. Но актеры и члены съёмочной группы начинают исчезать без следа, и история повторяется…

В ролях 
 Ричард Брестофф — Артур Лайман Кастлмен
 Джордж Клуни — Оливер
 Винс Эдвардс — Ричард Бирнбаум
 Эл Фэнн — Эмос
 Панчито Гомес — Чо Чо
 Скотт Джекоби — Джош Форбс
 Лори Летин — Кэлли Кэссиди/Сара Уокер/Сьюзан
 Морин МакКормик — офицер Тайлер

Ссылки 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1987 года
Комедийные фильмы ужасов
Кинокомедии США
Кинокомедии 1987 года
Фильмы-слэшеры
Фильмы New World Pictures
Фильмы о серийных убийцах
Молодёжные фильмы